Esperia (geslacht), een geslacht van nachtvlinders
Esperia (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Esperia (plaats), een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone